Belloppia är ett släkte av kvalster. Belloppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Belloppia